Pascoeli (século XVII) foi um arquitecto e engenheiro militar italiano.

No contexto da Guerra da Restauração, para a reforma da Fortaleza de Juromenha, foram estudados pelo Conselho de Guerra de D. João IV (1640-1656) diversos projetos entre os quais o de Pascoeli, descartado por proteção insuficiente (1644).

Pascoeli
Pascoeli
Pascoeli